

Cinema 
 La ragazza della porta accanto (The Girl Next Door) – film del 1953 di Richard Sale
 La ragazza della porta accanto (The Crush) – film del 1993 di Alan Shapiro
 La ragazza della porta accanto (The Girl Next Door) – film del 2004 di Luke Greenfield
 La ragazza della porta accanto (The Girl Next Door) – film del 2007 di Gregory Wilson

Letteratura 
 La ragazza della porta accanto (The Girl Next Door) – romanzo giallo del 1989 di Jack Ketchum
 La ragazza della porta accanto (The Girl Next Door) – romanzo giallo del 2007 di Patricia MacDonald

Televisione 
 Le ragazze della porta accanto (Les Filles d'à côté) – serie televisiva francese, trasmessa dal 1993 al 1995
 La ragazza della porta accanto (The Girl Next Door) – film per la televisione del 1998 di Eric Till

Pagine correlate 
Girl Next Door